Села:
 Тернівщина — Полтавська область, Лубенський район, Войнихівська сільська рада
 Тернівщина — Полтавська область, Полтавський район, Кротенківська сільська рада